A Panarthropoda a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) közé sorolt ősszájúak (Protostomia) három fő kládjának egyike három recens és egy kihalt törzzsel. Ebbe tartozik az állatvilág legfajgazdagabb törzse, az ízeltlábúaké (Arthropoda) több, mint 1,2 millió leírt fajjal.
Számos, többé-kevésbé azonos tartalmú megnevezésükkel találkozhatunk.

Származásuk, elterjedésük 

Valószínűleg a korai kambriumban váltak külön a vedlő állatok (Ecdysozoa) másik két fő kládjától (Scalidophora, Nematoida). Hosszú evolúciós idejük és fajgazdagságuk miatt miatt képviselőik a Föld gyakorlatilag valamennyi élőhelyén megtalálhatóak.

A kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) törzsfája Nielsen et al. szerint: with provisional placement of Loricifera from Hiroshi et al.

Megjelenésük, felépítésük 

Testük szelvényezett (valódi szelvényezettség). Az egyes testszelvényekből  páros  vég nő. Három recens törzsüket karakteres sajátosságok különböztetik meg:
 a mikroszkopikus méretű medveállatkák (TARDIGRADA) sajátos képessége, hogy a kedvezőtlenné váló körülmények hatására betokozódnak, és ebben a kriptobiózisnak nevezett állapotban szélsőséges viszontagságokat is el tudnak viselni.
 a főleg a trópusokon elterjedt karmos féreglábúak (Onychophora) nyálkát kilövellve vadásznak,
 az ízeltlábúak (Arthropoda):
 teste különböző funkciójú testtájakra (tagmata — pl. fej, tor, potroh, illetve előtest-utótest) különül el;
 kutikulája lemezekre (sclerit) tagolódik;
 végtagjai (csápjaik, szájszerveik, lábaik) ízeltek;
 agyuk három részre (proto-, deuto-és tritocerebrumra) különül;
 szemei kétfélék — egyaránt vannak egyszerű, csupán fényérzékelésre alkalmas, középső helyzetű pontszemeik (ocelli), valamint kép-és színlátásra is alkalmas, számos fiókszemből (ommatidium) felépülő, oldalsó helyzetű összetett szemeik (oculi).

Életmódjuk, élőhelyük

Rendszertani felosztásuk 

Törzseik valószínűleg még a kambriumban elkülönültek egymástól.

Jegyzetek

Források 

 Lőrinczi–Torma: Lőrinczi Gábor, Torma Attila, 2019: Bevezetés a zoológiába. Egyetemi jegyzet. Szeged, 2019. p. 15.

Állatok